Буя́н — сказочный лубочный остров-град в русском фольклоре — сказках и заговорах. Стал особенно широко известен благодаря сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Остров Буян наделён чудесной силой, на нём хранятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям бороться со злом (на острове растёт мистический дуб, в ветвях которого запрятана смерть Кощея). Там же на острове есть священный камень алатырь, обозначающий центр мира: кто сумеет найти этот камень — у того все желания исполняются.

По версии некоторых исследователей, в том числе М. Болтенко, остров Буян ассоциируется с островом Березань в Чёрном море. В. Б. Вилинбахов сближал Буян с островом Руян (Рюген, в Балтийском море, ФРГ), но этимологически подобные переходы пока не доказаны. Также Буян соотносится и с островом Борнхольм (в Балтийском море, принадлежит Дании). Согласно сказке Л. Филатова о Федоте-стрельце, остров находится в Атлантическом океане.

В честь мифического острова был назван открытый в XX веке реальный остров Буян в составе архипелага Северная Земля. Есть с таким именем и речной остров на Дону.

Также, словом «буян» сыздавна называли «открытое со всех сторон, возвышенное место, базарная площадь, амбар» (Фасмер). Предполагают тюркское происхождение слова — от буйдан (Даль), также означавшего «возвышенное место, базарная площадь», сравнивая с тюрк. майдан, с типичной для тюркских меной м/б (ср. русск. бурун < тюрк. мурун) (Трубачёв). Буян, далее от праслав. *bujanъ, связано со словом «буйный».

См. также 

 Туле (легендарный остров)
 Авалон

Примечания

Литература 
 Афанасьев А. Н. Языческие предания об острове Буяне // Временник Общества истории и древностей Российских. Кн. 9. — М., 1851.
 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. — М., 1868. — С. 131—142.
 
 Болтенко М. Ф. Стародавня руська Березань // Археология. — Киев, 1947.
 Вилинбахов В. Б. Топонимика и некоторые вопросы истории древней Руси // Всесоюзная конф. по топонимике СССР. 1965. Тезисы докл. и сообщ. — Л., 1965.
 Вилинбахов В. Б. Тайна острова Буяна // Наука и религия. 1967. № 9.
 Кондратьева Т. Н. Собственные имена в русском эпосе. Казань, 1967.
 Горбачевский М. В. «Мимо острова Буяна…» // Русская речь. 1987. № 6.
 Mansikka V. J. Uber russische Zauberformeln. Helsingfors, — 1909.

Мифические острова
Русская мифология
Русский фольклор
Мифические места в славянской мифологии